Kellogg Company – amerykański producent płatków śmiadaniowych i przekąsek

Miejscowości w USA:
 Kellogg – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Shoshone
 Kellogg – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
 Kellogg – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
Gminy w USA:
 Kellogg (ang. Kellogg Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
 Kellogg (ang. Kellogg Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Kellogg School of Management – jedna z wiodących szkół biznesu w USA